Peyrolles est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Peyrolles (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Peyrolles (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Peyrolles-en-Provence, commune française du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.